Akropolis, alternatieve spelling 
Akropolis van Athene in het bijzonder
Acropolis (geslacht), geslacht van vlinders 
Acropolis (schaaktoernooi), een internationaal schaaktoernooi, gehouden in Athene in 1968 en van 1977 tot 2009